Parkhaus Schmiedestraße steht für:

 Parkhaus Schmiedestraße (Hannover), Parkhaus in Hannover
 Parkhaus Schmiedestraße (Lübeck), Parkhaus in Lübeck-Mitte